Брайтенбах () — коммуна в Швейцарии, окружной центр, находится в кантоне Золотурн. 

Входит в состав округа Тирштайн. Население составляет 3416 человек (на 31 декабря 2007 года). Официальный код — 2613.

Ссылки 
 Официальная страница